Егор Классен:
 Классен, Егор Егорович (1842—1910) — российский купец, промышленник.
 Классен, Егор Иванович (1795—1862) — российский литератор и автор любительских исторических сочинений, преподаватель.